Соло́н-ла-Шапе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Жевре-Шамбертен. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21585.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1049 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 680 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 533 были экономически активными, 147 — неактивными (показатель активности — 78,4 %, в 1999 году было 76,0 %). Из 533 активных жителей работали 491 человек (263 мужчины и 228 женщин), безработных было 42 (18 мужчин и 24 женщины). Среди 147 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Солон-ла-Шапель 

Коммуны департамента Кот-д’Ор